Расим Магамед оглу Алгулиев (род. 20 января 1958) — доктор технических наук, профессор, действительный член (академик) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), вице-президент НАНА, генеральный директор Института информационных технологий НАНА

Биография 
Родился 20 января 1958 года в Бардинском районе Азербайджанской Республики . В 1979 году окончил факультет «Автоматика и вычислительная техника»  Азербайджанского политехнического института им. Ч. Ильдрыма по специальности «Электронно-вычислительные машины». В 1983-1986 годах обучался в аспирантуре Института кибернетики Академии наук Азербайджана (ныне Институт систем управления НАНА) по специальности «автоматизированные системы управления».
Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Разработка методов проектирования многомикропроцессорного центра коммутации пакетов с адаптивный маршрутизацией». Защитил докторскую диссертацию на тему: «Модели и методы обеспечения информационной безопасности в компьютерных сетях».
В 1979-1986 годах работал инженером, старшим инженером, секретарем комитета комсомола в Институте кибернетики АНА . В 1986 году был переведен в Отдел автоматизированных систем управления АНА .
В 1986-2001 годах в Отделе АСУ работал старшим инженером, ведущим инженером, главным инженером проекта «Республиканская сеть вычислительных центров и передачи данных», главным инженером — заместителем директора. В 2002 году избран директором Института информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана. 
В 2013-2019 годах работал в должности академика-секретаря НАНА . В 2019 году избран вице-президентом НАНА. В 2002-2020 годах работал директором Института Информационных Технологий НАНА. С 2021 года является генеральным директором Института информационных технологий НАНА. В 2013-2019 годах работал академиком-секретарём НАНА. В 2019 году избран вице-президентом НАНА. Является председателем Проблемного совета по физико-математическим и техническим наукам Координационного совета научных исследований Азербайджана.
Доктор технических наук, профессор, академик, действительный член НАН Азербайджана.
В 2007 году избран членом-корреспондентом НАНА по специальности «Информатика». В 2014 году избран действительным членом (академиком) НАНА по специальности «Информатика».
Под его руководством подготовлено 4 доктора наук, 31 доктор философии. В настоящее время является научным консультантом и руководителем 8 докторов наук и 12 докторов философии.
В 2021 году академик Расим Алгулиев вошёл в список лучших 2% ученых мира в области информационных и коммуникационных технологий, согласно рейтингу подготовленному Стэнфордским университетом США . 
Член редколлегии журналов:
 «Applied and Computational Mathematics»
 «CAAI Transactions on Intelligence Technology»
 «Телекоммуникации»
 «Безопасность цифровых технологий»
 «Informatics and Control Problems»
 «Проблемы информационных технологий»
 «Проблемы информационного общества»
Председатель диссертационного совета при Институте информационных технологий НАНА. Член редколлегии Азербайджанской Национальной энциклопедии. Член Координационной комиссии по информационной безопасности Азербайджанской Республики.
Представитель Азербайджана в Генеральной Ассамблее GEANT (Европейская научная и образовательная сеть). Представитель Азербайджана в проекте Horizon 2020 GN:4-3.

Научные результаты 
 Разработал основы построения адаптивных систем, обеспечивающих информационную безопасность компьютерных сетей
 Разработал модели интеллектуального анализа текстовых и больших данных
 Разработал основы создания виртуальных частных сетей с переменной структурой
 Разработал модели и методы для анализа социальных сетей

Научные труды 
Общее количество научных работ: 651 
 Статьи в рецензируемых журналах: 385
     - за рубежом: 252
     - в республике: 133
 Статьи в материалах конференций: 217
      - международных: 157
      - республиканских: 60
	Монографии: 4
	Научные обзоры и брошюры: 28
	Учебники: 9
	Словари и энциклопедии: 4
	Изобретения и патенты: 4

 Количество статей, индексированных в базах данных: 
      - Web of Science: 187: 
     - Scopus: 118
 
Статистика цитирования:
     - Google Scholar  
     - Scopus

Общественно-политическая деятельность 
На III съезде азербайджанцев мира.был избран членом Координационного совета азербайджанцев мира. Член  Партии «Ени Азербайджан».

Награды 
 В 2009 году Указом Президента Азербайджанской Республики награждён медалью «Терегги».
 В 2019 году награжден юбилейной медалью «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)».

Примечания

Ссылки 
 Алгулиев Расим Магамед оглы

Выпускники Азербайджанского технического университета